Allège peut désigner : 
 allège, chaland utilisé pour charger les navires ;
 allège, élément d'architecture entre le plancher et la baie d'une fenêtre ;
 allège, dans le contexte des chemins de fer, machine supplémentaire mise en tête du convoi en plus de celle(s) s'y trouvant déjà et dont le but est de donner un supplément de puissance et d'adhérence en vue du franchissement d'une zone difficile (il s'agit ici d'une allège tractante, par opposition à une allège poussante, cas de la machine de renfort mise en queue et qui pousse la rame) ;
 allège, poutre en béton armé (BA) dont la plus grande partie se situe au-dessus du plancher qu'elle supporte. Le plancher est donc suspendu à la poutre.